Sciences Po (frz. kurz für  ‚Politikwissenschaften‘) steht für:

 Sciences Po Paris (auch Institut d’études politiques de Paris oder IEP Paris genannt), ist eine französische Grande école – Siehe dort auch Hinweise zum Gebrauch der Bezeichnung Sciences Po
 Fondation nationale des sciences politiques die verwaltende, privatrechtliche Stiftung des IEP.
 Die École libre des sciences politiques, die 1872 gegründete historische Vorgängerin des IEP Paris
 Institut d’études politiques, als politikwissenschaftliche Institute Teile diverser französischsprachiger Universitäten